ISSA kan betyda:

Integrated System for Survey Analysis
International Sanitary Supply Association
International Scale Soaring Association
International Securities Services Association
International Senior Softball Association
International Ship Suppliers Association
International Social Security Association
International Society for the Study of Argumentation
International Sociology of Sport Association
International Sports Sciences Association
International Step by Step Association
International Systems Security Association
Interscholastic Sailing Association

Se även 
Issa (olika betydelser)

Akronymer